Dobermann peut faire référence à :

Zoologie 
 Le dobermann, race de chiens.

Titre 

 Le Dobermann, série de romans policiers écrits par Joël Houssin entre 1981 et 1984 ;
 Dobermann, film réalisé par Jan Kounen en 1997.

Astronomie 
 (3022) Dobermann, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de titre